Лос Платанос има више значења:

 Лос Платанос (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Платанос (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Платанос (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Платанос (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Платанос (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Платанос (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Платанос (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Платанос (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Платанос, Платанитос (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Платанос (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Платанос, Ла Естансија (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Платанос (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Платанос (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Платанос (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику